North East District kan syfta på följande platser:

Botswana 

 Northeast (Botswana), distrikt,

Malaysia 

 Daerah Timur Laut, distrikt, Pinang, 

Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar